No Mercy henviser til flere ting:

 WWE No Mercy – et wrestling-event
 WWF No Mercy – spil fra 2000 baseret på WWE No Mercy
 No Mercy (T.I.) – et 2010-album fra rapperen T.I.